Zmala (tribu), tribu d'Algèria
 Zmala o Smala, sistema estratègic francès a Algèria